Oxygen (englisch) steht für:

 Oxygenium, siehe Sauerstoff
 Oxygen, ein Snowboard-Label, siehe Atomic (Unternehmen) #Marken
 Oxygen (Fernsehsender), US-amerikanischer Kabelsender
 Oxygen (Telekommunikationsprojekt)
 Oxygen, britisches Trance-Projekt, siehe Lustral
 oXygen (Editor), ein XML-Editor
 Oxygen Project, Standard-Icon-Thema von KDE 4
 Oxygen (Lied), Lied von Winona Oak und Robin Schulz

Filme:
 Oxygen (1970), slowenisches Filmdrama von Matjaz Klopcic aus dem Jahr 1970 
 Oxygen (1999), US-amerikanischer Thriller von Richard Shepard aus dem Jahr 1999
 Oxygen (2017), Action-Thriller von Jyothi Krishna aus dem Jahr 2017
 Oxygen (2019), Filmdrama von Shoib Nikash Shah aus dem Jahr 2019
 Oxygen (2021), Thriller von Alexandre Aja aus dem Jahr 2021

Oxygène (französisch) steht für:
 Oxygène, Studioalbum (1976) von Jean-Michel Jarre

Siehe auch: